— аниме-сериал, созданный компанией Sunrise. Сериал впервые был показан в Японии 6 апреля 2006 года на канале TV Tokyo, позже демонстрировался на BS Japan и AT-X.

Сюжет 
Сюжет аниме вертится вокруг старшеклассника Кё Согору, живущего в городе под названием Майхама. Он живёт обычной жизнью, посещая клуб плавания. Однако, его жизнь внезапно меняется, когда он видит в бассейне девочку, Сидзуно Мисаки, и узнает, что больше никто не может её увидеть. Его вовлекают в мир гигантских сражающихся роботов в мире, очень похожем на игру. Вскоре Кё начинает осознавать, что мир, в котором он живёт может не существовать на самом деле. В то же время он вынужден продолжать сражаться, чтобы защитить тех, кто ему дорог.

Персонажи 
Кё Согору (яп. 十凍 京) — главный герой. Сэйю: Синтаро Асанума

Сидзуно Мисаки (яп. 三崎 紫雫乃) — девушка, которая была влюблена в Кё в прошлой жизни. Сэйю: Аяко Кавасуми

Рёко Каминаги (яп. 守凪 了子) — девушка из видео-клуба. Всегда носит с собой камеру. Сэйю: Кана Ханадзава

Крис (яп. クリス) — муж Арки, стрелок. Они с женой являются внештатными наемниками. Сэйю: Хироси Янака

Арка (яп. アーク) — жена Криса, волшебница. Сэйю: Ая Хисакава

Мината (яп. ミナト) — вице-президент школьного клуба и Селебрантов. Сэйю: Марина Иноуэ

Мизуки (яп. ミズキ) — подруга Каминаги. Сэйю: Юкана

Медиа

Аниме 
2 октября 2007 года Bandai Entertainment выпустила первый том аниме в первом регионе.

Музыка 
Начальные темы
 «Kimi e Mukau Hikari»: серии: 1-26
 Исполняет: Акино Арай

Завершающие темы
 «Little Goodbye»: серии 1-9, 11-21, 23-25
 Исполняет: Rocky Chack

 «And You»: серия 10
 Исполняет: Rocky Chack

 «Last Blue»(ラストブルー): серия 22
 Исполняет: Rocky Chack

Игры 
Существует две игры, основанные на аниме «Zegapain», созданные Cavia Inc. (известнее всего благодаря Square Enix'ой серии «Drakengard») для Xbox 360.

Первая игра, изданная Bandai, называется «Zegapain XOR» и вышла в Японии 27 июля 2006 года.

Вторая игра, называющаяся «Zegapain NOT», вышла 7 декабря 2006 года в Японии. Также основанная на аниме игра является сиквелом «Zegapain XOR» и продолжает её сюжетную линию.

Манга 
По мотивам сериала вышла манга Го Ябуки «Zegapain Gaiden: AI AlWAYS». Выпускалась в ежемесячном журнале «Dengeki Daioh» с августа до октября 2006 года. Вторая манга, основанная на событиях «Zegapain XOR», «Side-B N» появилась на официальном сайте «Zegapain XOR». Она состоит из девяти глав, доступных для просмотра. Обе манги будут выпущены в танкобонах.

Ссылки 
 Официальный сайт

Sunrise
TV Tokyo
Оригинальные аниме